«Hertz» — итальянский бренд автомобильной аудиотехники, принадлежащий концерну Elettromedia s.r.l. (название бренда совпадает с принятой в международной системе единиц СИ единицей измерения частоты периодических процессов Герц). 
Ассортимент продукции «Hertz» включает высококачественные автомобильные акустические системы, сабвуферы и усилители мощности, представленные в широком ценовом диапазоне, от демократичного до верхнего сегмента среднего классов. 

Главный офис «Hertz» расположен там же, где главный офис Elettromedia s.r.l., в городе Потенца-Пичена на восточном побережье Италии, в административном регионе Марке. Производство сосредоточено главным образом в юго-восточной Азии.

История 

Бренд автомобильной аудиотехники Hertz дебютировал в 1998 году. Под этим именем Elettromedia s.r.l. впервые в своей истории начал разработку и выпуск автомобильных акустических систем и сабвуферов. С основания и до текущего времени Hertz возглавляет Риккардо Аббателли — аудиоинженер, непосредственно до прихода в Elettromedia s.r.l. руководивший студией по установке автомобильного аудиоборудования.

На момент старта продукция Hertz была представлена единственной линейкой акустических систем среднего класса Hertz High Energy. Значительный рыночный успех дебютной серии и очень хорошие отзывы в специализированной прессе убедили руководство Elettromedia s.r.l. в верности выбранного направления и вскоре состав продукции Hertz был расширен за счет новых линеек акустических систем и сабвуферов старших и младших классов. Начиная с 2001 года в ассортименте Hertz появляются автомобильные усилители мощности, создаваемые той же командой инженеров-конструкторов, что разрабатывает усилители другого бренда Elettromedia s.r.l. — .

В 2010 году состав продукции Hertz насчитывает семь линеек акустических систем и сабвуферов, а также четыре линейки усилителей мощности. Помимо техники для высококачественного воспроизведения музыки в автомобиле, в ассортименте Hertz присутствуют специализированные линейки: экстремально мощная SPL Monster, для соревнований по неограниченному звуковому давлению SPL, и особо мощная SPL Show для демонстрационных автомобильных инсталляций повышенной громкости. 

В 2014 году Hertz открыл новое направление — Marine Audio.

Продукция Hertz поставляется в 60 стран мира, в России официально представлена сразу после появления в 1998 году.

Ключевые фигуры 
 Риккардо Аббателли (Riccardo Abbatelli) — директор Hertz
 Пьетро Панталеоне (Pietro Pantaleone) — президент и основатель Elettromedia
 Эмидио Ваньони (Emidio Vagnoni) — технический директор и основатель Elettromedia

Награды и достижения 
 Награда EISA за лучшие автомобильные акустические системы 2002—2003 для акустических систем Hertz Space 6k 25
 Награда CES Innovations Design and Engineering Award 2007 для усилителя Hertz HP 1 KD
 Награда CES Innovations Design and Engineering Award 2007 для сабвуфера Hertz ML 3000
 Награда EISA за лучший автомобильный сабвуфер 2007—2008 для сабвуфера Hertz ML 2500

Ссылки 
 Международный сайт Hertz
 Международный сайт концерна Elettromedia

Примечания 

Компании Италии
Производители автокомплектующих
Производители электроники Италии‎